Гаррі Дін Стентон (; 14 липня 1926, Вест Ірвін, Кентуккі — 15 вересня 2017) — актор США.

Біографія 
Учасник Другої світової війни. Вивчав журналістику в Університеті Кентуккі, після чого переїхав до Голлівуду.

Відомий за свою ролі у фільмах «Париж, Техас» (1984) і другорядні ролі у різних фільмах, таких, як «Холоднокровний Люк» (1967), «Хрещений батько 2» (1974), «Чужий» (1979), «Втеча з Нью-Йорка» (1981), «Остання спокуса Христа» (1988), «Дикі серцем» (1990), «Проста історія» (1999), «Зелена миля» (1999) і «Внутрішня імперія» (2006).

Фільмографія

Примітки

Посилання 

Уродженці Кентуккі
Випускники Університету Кентуккі
Кіноактори США
Учасники Другої світової війни зі США
Персоналії за алфавітом